Пе́грема — нежилая деревня в Медвежьегорском районе Карелии, упразднённый населённый пункт.

Общие сведения 
Расположена на западном берегу Уницкой губы Онежского озера, примерно в 28 км от села Уница. В двух километрах к юго-западу от деревни располагается Пивгозеро.

Пегрема являлась типичным образцом деревянной архитектуры Заонежья. Она состояла из нескольких больших крестьянских домов, лицевые фасады которых обращены к озеру.

В 1770-х годах деревянная часовня Варлаама Хутынского была построена на небольшом мысе перед домами. В настоящее время часовня заброшена.

Постоянные жители покинули деревню в 1970-х годах.

В 1,3 км к северу от деревни расположен крупный археологический культовый комплекс «Пегрема», насчитывающий более 50 памятников периода мезолита-энеолита.

Памятник архитектуры второй половины XIX века — амбар из деревни Пегрема был перенесен в музей-заповедник «Кижи».

Численность населения в 1905 году составляла 116 человек.

Деревня была включена в список исторических поселений приказом Министерства культуры Республики Карелия № 325 от 29.12.1997 г. как комплексный памятник истории и архитектуры XVII века, но в 2019 г. этот приказ был отменён.

См. также 
 Заонежане

Примечания

Литература 
 Журавлёв А. П. Пегрема (культовый комплекс). — Петрозаводск, 1996. — 64 с.

Ссылки 
 Часовня Варлаама Хутынского в Пегреме

Упразднённые населённые пункты Медвежьегорского района
Объекты, лишённые статуса культурного наследия России